Tadeusz Kalinowski (ur. 1915, zm. 1969) – polski aktor
 Tadeusz Kalinowski (ur. 1909, zm. 1997) – polski malarz
 Tadeusz Kalinowski (zm. 2021) – polski grafik, współzałożyciel kabaretu Anawa

Przypisy